Teodor de Samos, arquitecte i escultor del 
 Teodor de Samos, pintor de l'antiga Grècia d'època desconeguda